Исодзаки — японская фамилия. Носители:
 Исодзаки, Арата (1931—2022) — архитектор.
 Исодзаки, Кэнъитиро (род. 1965) — писатель.